Сенна́р (, Sennar, также Sannār) — город в Судане, административный центр провинции Сеннар.

История 
На протяжении нескольких веков был столицей королевства Сеннар. Современный город расположен в 17 км к юго-востоку от руин древнего.

География 
Расположен на Голубом Ниле, примерно в 280 км к югу от Хартума, на высоте 390 м над уровнем моря. Недалеко от города находится Сеннарская плотина, построенная в 1925 году для орошения окрестных полей, что способствовало развитию сельского хозяйства в регионе. В городе расположен университет Сеннар, основанный в 1977 году.

Климат

Население 
По оценочным данным на 2007 год население города составляет 143 059 человек.

Динамика численности населения по годам:

Палеоантропология 
В местонахождении Синга (Singa) у города Сеннар на западном берегу Голубого Нила был обнаружен прогрессивный череп человека, для которого в 1996 году методом масс-спектрометрии U-Th и электрон-спин-резонанса была получена датировка 133±2 тыс. лет. Таксономические определение: Homo helmei, либо ранний Homo sapiens.

Примечания 

Города Судана